Ossenhoeder (sterrenbeeld)
Ossenhoeder (zen)
Ossenhoeder (beroep)